Алекса́ндр Никола́евич Авра́менко (, род. 7 мая 1971 года) — украинский педагог, лингвист, литературовед, теле- и радиоведущий.

Биография 
Родился в посёлке Камышеваха, Запорожская область Украинской ССР в 1971 году. Поступил в Запорожский государственный университет, который окончил с красным дипломом в 1995 году. В 1996 году стал лауреатом премии «Учитель года». В том же году поступил в Украинский свободный университет (Мюнхен, Бавария). Окончил его с отличием в 2000 году. В 2007 году стал лауреатом Международной премии имени Г. С. Сковороды. С 1996 года преподаёт на кафедре методики украинского языка и литературы Института последипломного педагогического образования Киевского университета имени Бориса Гринченко, а также в Техническом лицее Киевского политехнического института.

Авраменко является одним из самых заметных исследователей и популяризаторов украинского языка. Он является автором более пятидесяти научных публикаций, семидесяти учебников и пособий. Александр Николаевич принимает активное участие в разработке Внешнего независимого оценивания и с 2005 года является участником рабочей группы по разработке программ ВНО по украинскому языку и литературе. Также он является основным составителем программ государственных итоговых аттестаций для украинских школ. С 2009 года Александр Авраменко, обладающий хорошо поставленным «лекторским» голосом, выпускает сборники аудиодиктантов. Александр Авраменко — автор уникального самоучителя «Українська за 20 уроків» («Украинский за 20 уроков»), 2014 год

Среди известнейших учеников: Владимир Зеленский, Ольга Фреймут, Александр Педан и другие.

Награды и премии в области искусства 
В творческом активе имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф». Является также обладателем премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

Работа на радио 
С 2002 года в эфире Первого канала Национального радио Украины вместе с народной артисткой Украины Тамарой Гримальской ведёт авторскую передачу «Загадки мови» («Загадки языка»), где преподносит слушателю интересные факты из истории украинского языка, рассуждает о прошлом, настоящем и будущем украинской литературы и литературной речи.

Награды 

 «Учитель года-1996»;
 лауреат Международной премии имени Григория Сковороды (2007);
 девятикратный победитель Всеукраинского конкурса учебников (в номинациях «украинский язык» и «украинская литература») как для носителей языка, так и для национальных меньшинств.

Примечания

Ссылки 
 
 Авраменко Олександр Миколайович, доцент кафедри // Институт последипломного педагогического образования Киевского университета имени Бориса Гринченко

Выпускники Запорожского национального университета
Преподаватели вузов Киева
Преподаватели Киевского университета имени Бориса Гринченко